AKT peut faire référence à :
 .

Akt peut faire référence à :
 , dans plusieurs langues, telles l'allemand ou le tchèque ;
 Akt1, une molécule et Akt, sa famille.